Нахлік — прізвище.

 Нахлік Євген Казимирович
 Юліус Нахлік (Julius Nahlik) — цісарсько-королівський староста (bezirkvorsteher) у Жовкві (1864)

Примітки 

Прізвища